Tas steht für:
 Tas (Bildhauer), griechischer Bildhauer aus Isaurien
 Tas (Fluss) (russisch: Таз), ein Fluss im Norden von Westsibirien
 Tas (Instrument), indisch/persisches Schlaginstrument
 Tas (Sylwa), Nebenfluss der Sylwa in Russland
 Toraschild (hebräisch: טַס tas), gehört neben den Rollstäben (Rimonim), der Torakrone (Keter), Torazeiger (Jad) und Toramantel (Mappa) zu den fünf Schmuckstücken der Tora

Tas ist der Familienname folgender Personen:
 Josine Junger-Tas (1929–2011), niederländische Soziologin und Kriminologin
 Louis Tas (1920–2011), holländischer Mediziner, Psychotherapeut und überlebender Zeitzeuge des Holocaust
 Sal Tas (1905–1976), niederländischer Journalist und Politiker
 Sandrine Tas (* 1995), belgische Inline-Speedskaterin

Taş steht für:
 Taş (türkisch für „der Stein“), ein türkischer Familienname, analog dem deutschen Namen Stein, bekannte Namensträger siehe dort

tas steht für:
 Tây Bồi (ISO-639-3-Code), Pidgin-Sprache in Vietnam

TAS steht für:

 Tagesaufenthaltsstätte (TAS), ein stationäres Sozialkonzept vieler deutscher Kommunen, Wohlfahrtseinrichtungen und Hilfsvereine zur Betreuung Obdach- und Wohnungsloser
 TAS-Diagramm nach Mike le Bas, dient zur Klassifikation von Vulkaniten (Ergussgesteinen) anhand der chemischen Zusammensetzung des Gesamtgesteins(Ergussgestein)
 Flughafen Taschkent (IATA-Code), internationaler Flughafen bei Taschkent, Usbekistan
 Technische Akademie Südwest, An-Institut an der Technischen Universität Kaiserslautern und der Hochschule Kaiserslautern 
 Teilanschlussstelle, unvollständige Anschlussstelle einer Autobahn
 Telefunken-Assemblersprache der TR 440 und TR 4
 Terminal Automation System, System zur automatisierten Steuerung von Verladevorgängen in der Mineralölindustrie
 Thales Alenia Space, französisch-italienischer Raumfahrtkonzern
 Thermische Ablaufsicherung, Sicherheitsarmatur für einen Feststoffbrennkessel
 Thermische Armaturen-Sicherung, siehe Thermisch auslösende Absperreinrichtung
 Tool Assisted Speedrun, automatisiertes Spielen von Computerspielen, siehe Speedrun
 Toronto Alexithymia Scale (Toronto Alexithymia Scale), ein psychologischer Persönlichkeitstest zur Erfassung der Alexithymie (Unfähigkeit, emotionale Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken)
 Total Analysis System, Gerät zur automatisierten (chemischen) Analyse einer Substanz
 Towed Array Sonar, passives Schleppsonar, vorwiegend im militärischen Bereich zur Ortung von U-Booten genutzt
 Transportflieger-Ausbildungsstaffel (Luftstreitkräfte der NVA)
 Tribunal Arbitral du Sport, siehe Internationaler Sportgerichtshof
 True Airspeed, englische Bezeichnung für die Geschwindigkeit eines Flugzeuges gegenüber der Umgebungsluft
 Die Enterprise, eine Science-Fiction-Zeichentrickserie der 1970er Jahre aus der Star-Trek-Reihe (im Original: Star Trek: The Animated Series (TAS))
 Tvornica Automobila Sarajevo, Automobilwerk in Sarajevo, von Volkswagen und Unis gegründet

TAS steht als Regionalcode nach ISO 3166-2 für:
 AU-TAS, australischer Bundesstaat Tasmanien
 NZ-TAS, die neuseeländische Unitary Authority Tasman

T.A.S. steht für:
 T. A. S. Mani, ein indischer Komponist, Musikproduzent und Perkussionist sowie Bandleader, Sänger und Musikdozent

T.A.Ş steht für:
 Migros Türk T.A.Ş, die größte Supermarktkette der Türkei

Siehe auch:
 TASS (Begriffsklärung)
 Thas

Abkürzung